Уолдорф ():
 Уолдорф — город в штате Миннесота (США).
 Уолдорф — город в штате Мэриленд (США).

 Уолдорф-Астория — фешенебельная многоэтажная гостиница на Манхэттене (Нью-Йорк).
 Блэр Уолдорф — главная героиня серии романов «Сплетница».

См. также 
 Вальдорф (значения)